Волошково — название населённых пунктов на Украине:
 
 Волошково (до 2016 г. — Советское) — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Волошково — село в Сокирянском районе Черновицкой области.

См. также 
 Волошковое